Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2015 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 26 stycznia do 1 lutego w hali Ericsson Globe w Sztokholmie.

W rywalizacji solistów trzeci tytuł z rzędu zdobył Hiszpan Javier Fernández, zaś wśród solistek triumfowała Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach sportowych złoty medal zdobyli reprezentanci Rosji Yūko Kawaguchi i Aleksandr Smirnow, zaś w parach tanecznych Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron, dla których był to pierwszy tytuł w karierze.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2014 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1999 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Kalendarium 
 26-27 stycznia – oficjalne treningi i otwarcie zawodów,
 28 stycznia – program krótki panów, taniec krótki,
 29 stycznia – program krótki pań, taniec dowolny,
 30 stycznia – program krótki par sportowych, program dowolny panów,
 31 stycznia – program dowolny pań
 1 lutego – program dowolny par sportowych, pokazy mistrzów

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego było Paso Doble.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Szwecji
Sport w Sztokholmie